AB, Ab eller ab kan syfta på:

AB
 AB – länsbokstav för Stockholms län
 AB – en typ av företag i Sverige, se aktiebolag
 AB – ett standardavtal inom bland annat byggbranschen, se Allmänna bestämmelser
 AB – fotbollslag  från Köpenhamn, se Akademisk Boldklub
 AB – ett tidigare skolbetyg i Sverige, se Skolbetyg i Sverige
 AB – den kanadensiska provinsen Alberta

Ab
 Ab – en typ av företag i Finland, se aktiebolag
 Ab (månad) – den femte månaden i den (andra) judiska kalendern

ab
 ab- – ett prefix, se Lista över prefix i svenskan
 ab – ISO 639-koden för abchaziska